Okręty US Navy o nazwie USS "Port Royal", pochodzącej od cieśniny Port Royal w Karolinie Południowej, gdzie odbyły się bitwy w czasie rewolucji amerykańskiej i wojny secesyjnej:

Pierwszy "Port Royal" był bocznokołową kanonierką parową, która weszła do służby w 1862, brała udział w wojnie secesyjnej i została wycofana ze służby w 1866.
Drugi "Port Royal" (CG-73) to krążownik rakietowy, który wszedł do służby w 1994 roku i jest ostatnim krążownikiem zbudowanym w XX wieku w USA.

Port Royal

ru:Порт-Ройял (значения)